Eléni Daniilídou e Jasmin Wöhr erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipano al torneo.

Misaki Doi e Elina Svitolina  hanno sconfitto in finale Oksana Kalašnikova e Paula Kania per 6-4, 6-0.

Teste di serie 

  Iryna Burjačok /  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (quarti di finale)
 
  Julija Bejhel'zymer /  Ol'ga Savčuk (quarti di finale) 
  Janette Husárová /  Klaudia Jans-Ignacik (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2014
WTA Tour 2014